Videojuegos para Nintendo DS
Videojuegos de 2010